Francis Grose (1731-1791), antiquaire et lexicographe britannique ;
 Henley Grose-Smith (1833-1911), entomologiste britannique ;
 Ivan Grose (né en 1928), homme politique canadien en Ontario ;
 William Grose (1812-1900), avocat , homme politique et officier lors de la Guerre de Sécession, américain.

Autre 
 Grose Bochse, super-canon médiéval.

Homonymie de patronyme